Наварре́нкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Бордо, 32 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2008 році в муніципалітеті числилось 475 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1037,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Наварренкс
 [ Розташування муніципалітету Наварренкс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї